Powiat Ōshima – powiat w Japonii, w prefekturze Kagoshima
 Powiat Ōshima – powiat w Japonii, w prefekturze Yamaguchi